.md est le domaine de premier niveau national réservé à la Moldavie, introduit en 1994.
 .md est aussi l’extension de nom de fichier pour le langage de balisage Markdown.

Homonymie
he:סיומת אינטרנט#טבלת סיומות המדינות
sv:Toppdomän#M